Гаша — село в Каякентском районе Дагестана. Входит в Алхаджакентское сельское поселение.

Географическое положение 

Расположено на склоне горы Алхаджа, в 24 км к юго-западу от города Избербаш, на реке Гамриозень.

Население 
По переписи 2002 года в селе проживало 58 человек. Моноэтническое кумыкское село.

Примечания 

Населённые пункты Каякентского района